Die Serie A 1957/58 war die 26. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Begonnen hat die Saison am 8. September 1957. Der letzte Spieltag war am 25. Mai 1958. Als Aufsteiger kamen Hellas Verona und US Alessandria aus der Serie B dazu.

Die Saison als Meister beendete Juventus Turin und wurde damit Nachfolger des AC Mailand. Die Qualifikation für den Europapokal der Landesmeister schaffte Juve. Der AS Rom und Inter Mailand qualifizierten sich für den Messestädte-Pokal 1958–1960. In die Serie B absteigen mussten Atalanta Bergamo und Verona.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Meistermannschaft 
(in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

Weblinks 

 rsssf.com Serie A 1957/58
 weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle

1957
Fußballsaison 1957/58